Стоян Каблешков може да се отнася за:

 Стоян Каблешков (1868 – 1953) – български революционер
 Стоян Каблешков (1816 – 1906) – български възрожденски деец и търговец